Kim Dzsunho (1959), észak-koreai sportlövő
 Kim Dzsunho (1975), dél-koreai humorista, televíziós személyiség
 Kim Dzsunho (1986), dél-koreai énekes és színész
 Kim Dzsunho (1994), dél-koreai vívó
 Kim Dzsunho (1995), dél-koreai gyorskorcsolyázó